Масленко — фамилия. Известные носители:

 Масленко, Марина Владимировна (род. 1982) — казахстанская легкоатлетка.
 Масленко, Павел Фёдорович (1890—1937) — советский политический деятель.
 Масленко, Тамара Антоновна (1941–1987), более известная как Иванютина — советская серийная убийца-отравитель, расстреленная по приговору суда.